Sankt Göran och draken kan avse:

 Sankt Göran och draken – ett motiv inom konsten
 Sankt Göran och draken (Rafael) – en oljemålning av Rafael
 Sankt Göran och draken (Tintoretto) – en oljemålning av Tintoretto
 Sankt Göran och draken (ballad) – en folkvisa
 Sankt Göran och draken (skulptur), flera skulpturer
 Gamla stan, Stockholm, medeltida träskulptur i Storkyrkan (1489) med replik i brons på Köpmantorget  (1912)
 Stadshuset, Stockholm, skulptur i förgylld brons av Christian Eriksson (1923)
 Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm, relief på västportalen (1892)
  Kiruna kyrka,  replik av Christian Erikssons skulptur på Stockholms stadshus (1928)

Se även
 Sankt Göran